Восковник — название биологических таксонов:
 Восковник () — род растений семейства Бурачниковые.
 Восковник () — род растений семейства Восковницевые.
 Восковник () — род растений семейства Миртовые.
 Восковник () — вид грибов рода Гигроцибе.